Sulpicius von Bourges ist der Name folgender Personen:
* Sulpicius I. von Bourges († 591), Bischof von Bourges, Heiliger
 Sulpicius II. von Bourges (* vor 600–647), Bischof von Bourges, Heiliger